Märjamaa (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Raplamaa
 Märjamaa (plaats), een plaats in Estland, gemeente Märjamaa